Вели́кая Алекса́ндровка () — посёлок городского типа, общинный центр в Бериславском районе Херсонской области Украины.

Географическое положение 
Находится на берегу реки Ингулец.

История 
Поселение основано в 1784 году под названием Новоалександровка, с начала XIX века известно под названием Великая Александровка Херсонского уезда Херсонской губернии Российской империи.

В январе 1918 года здесь была установлена Советская власть.

В 1931 году началось издание районной газеты.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 году селение было оккупировано наступавшими немецкими войсками.

В 1956 году Великая Александровка стала посёлком городского типа.

В 1969 году численность населения составляла 7,3 тыс. человек, основу экономики составляли несколько предприятий пищевой промышленности.

По состоянию на начало 1979 года здесь действовали пищевой комбинат (в составе которого было ), комбинат бытового обслуживания, райсельхозтехника, межколхозная строительная организация, 4 общеобразовательных школы, санаторно-лесная школа, музыкальная школа, больница, поликлиника, Дом культуры, 3 клуба и кинотеатр.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В октябре 1992 года Великоалександровская пищевкусовая фабрика (ранее входившая в производственное объединение «Продтовары») была передана в коммунальную собственность.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в посёлке ремонтно-транспортного предприятия и автотранспортного предприятия.

В феврале 2006 года Верховная Рада Украины разрешила приватизацию находившейся здесь хлебной базы № 75.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 6 964 человека.

Российская оккупация

10 марта 2022 года пгт. Великая Александровка и села Великоалександровской общины взяты российскими войсками.

4 октября 2022 года в ходе наступления на северо-востоке Херсонской области, пгт был освобождён ВСУ.

Транспорт 
Находится в 9 км от промежуточной железнодорожной станции Белая Криница Одесской железной дороги.

Примечания 

Посёлки городского типа Херсонской области
Населённые пункты Великоалександровского района